Кубок Пасифико () — международный футбольный турнир, нерегулярно проводившийся в XX и XXI веке. Участниками соревнования были сборные Перу и Чили. Всего было проведено 11 розыгрышей. В шести победу одержали чилийцы, в четырёх — сборная Перу, а в 1971 году победителями были признаны обе команды.

Игры

Титулы 
  Чили — 7 (1965, 1968, 1971, 1983, 1988, 2006, 2012)
  Перу— 5 (1953, 1954, 1971, 1982, 1985)

Ссылки 
 Copa del Pacífico на rsssf.com

Соревнования национальных сборных по футболу
Международные соревнования по футболу в Перу
Международные соревнования по футболу в Чили